Соревнования по дзюдо на летних Паралимпийских играх 2004 года среди мужчин весом до 81 кг проходили 19 сентября.

Результаты

Матчи за бронзу

Ссылки 
 

Дзюдо на летних Паралимпийских играх 2004